Miejscowości w USA:
 Slater – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Slater – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Slater – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Platte
Gminy w USA:
 Slater (ang. Slater Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Slater – obszar niemunicypalny w Kern County, w Kalifornii